Convent de Sant Doménec (València)
 Convent de Sant Domingo (Inca)
 Convent de Sant Domingo de Palma